Raoux ist der Familienname folgender Personen:

 Guillaume Raoux (* 1970), französischer Tennisspieler
 Jean Raoux (1677–1734), französischer Maler
 Olivier Raoux (1961–2011), französischer Filmausstatter